Єсипе́нко — українське прізвище.

Відомі носії 

 Єсипенко Данило Іванович (1901—1984) — заступник міністра державної безпеки Української РСР, генерал-майор.
 Єсипенко Марина Миколаївна ( 1965) — російська актриса театру і кіно, телеведуча.
 Єсипенко Микола Гаврилович (1906, Катеринослав — 1993, Київ) — український режисер, заслужений діяч мистецтв УРСР (1960).
 Єсипенко Микола Романович (1959, Київ) — український скульптор.
 Єсипенко Олександр Геннадійович (1996—2022) — лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Єсипенко Роман Миколайович (1936, Одеса) — український театрознавець, педагог, кандидат мистецтвознавства (1970), доктор історичних наук (1995).
 Єсипенко Світлана Володимирівна — головний лікар Одеського обласного центру соціально значущих хвороб, заслужений лікар України.

Див. також 
 Осипенко

Примітки